Rabat 1950 Football Club é um clube de futebol da ilha de Gozo. Disputou a primeira divisão do território pela última vez na temporada 1965–66.

Clubes de futebol de Gozo